Лаврентьєва — жіноча форма прізвища Лаврентьєв.
 Лаврентьєва Катерина Олександрівна (* 1981) — російська саночниця, п'ятиразова чемпіонка Європи та чотириразова чемпіонка світу.
 Лаврентьєва Наталія Іванівна (1912—1999) — радянський державний та політичний діяч, передовик виробництва. Лавреат Сталінської премії.
 Лаврентьєва Олена Хомівна (* 1937) — українська російськомовна письменниця.
 Лаврентьєва Юлія Дмитрівна (* 1997) — українська фігуристка. Чемпіонка України в парному катанні.

жіночі форми прізвищ